

Geografia 
 Barceloneta – antico soprannome della città di Alghero
 Barceloneta – città sulla costa settentrionale di Porto Rico
 La Barceloneta – quartiere e spiaggia di Barcellona

Musica 
 Barceloneta – singolo di Carl Brave x Franco126 e Coez del 2017

Altro 
 Barceloneta – stazione della metropolitana di Barcellona